Улица Максима Горького — одна из главных улиц исторического района Коса в центральной части Астрахани, проходит с севера на юг перпендикулярно Никольской и Советской вдоль левого берега Волги. Начинается от улицы Свердлова, заканчивается Бульварным переулком.

История 
В 1837 году утверждено название Кузнечная. До 1920 Кузнечная и Купеческая Биржа, позднее Мало-Исадная и Железняка. В 1951 году объединены и названы в честь Максима Горького.

Примечания 

Улицы Астрахани